Условия человеческого существования (картина) — картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта (1935).
 Условия человеческого существования (фильм) — японская эпическая кинотрилогия режиссера Масаки Кобаяси, также известная как «Удел человеческий» (1959).